«Детство Бемби» — художественный фильм по мотивам сказки Феликса Зальтена «Бемби». Вторая часть дилогии — фильм «Юность Бемби».

Фильм снимался в Крыму в Крымском Заповеднике и в «пещерных городах». После окончания съёмок на Эски-Кермене в некоторых пещерах сохранились изображения животных на стенах, которых показывали туристам как «рисунки пещерных людей».

Сюжет 
В лесу праздник, родился оленёнок Бемби, сын вожака, принц, наследник короны. Бемби ещё маленький, и весь огромный мир вокруг него предстаёт как волшебная сказка. В этой сказке он встречает множество чудес: зверей и деревья, солнце и речку, своих троюродных брата и сестру, белочку, весёлых зайцев и прекрасных лебедей. Но в сказочном лесу, где все живут дружно, есть Он. Тот, чьё имя не называют. Кого боятся все, даже самые сильные звери. Бемби предстоит череда опасностей, приключений и новых знаний, прежде чем он вырастет и займёт по праву место неназванного отца — станет лидером своей стаи.

В ролях 
 Ваня Бурляев — маленький Бемби
 Николай Бурляев — Бемби-юноша
 Катя Лычёва — маленькая Фалина
 Галина Беляева — Фалина-девушка
 Наталья Бондарчук — Агни, мать Бемби
 Марис Лиепа — отец Бемби
 Лев Дуров — филин Савва
 Инна Макарова — тётя Неттла
 Галина Артёмова — Энна, мать Фалины и Гобо
 Максим Шальнев — Гобо, брат Фалины
 Айварис Лейманис — Карус
 Илзе Лиепа — Лебедь-мать
 Гедиминас Таранда — Лебедь-отец
 Давид Юлис — Зайчонок
 Лиза Киселёва — Белочка
 Михаил Евдокимов — озвучивание животных (в титрах не указан)

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Наталья Бондарчук, Юрий Нагибин, Феликс Зальтен
 Режиссёр: Наталья Бондарчук
 Оператор: Александр Филатов
 Художник: Татьяна Филатова
 Композитор: Борис Петров

Фестивали и награды 
 1986 — 19 Всесоюзный кинофестиваль (Алма-Ата) в программе фильмов для детей и юношества: главный приз «За лучшее раскрытие темы содружества человека и природы» — фильму «Детство Бемби» (Наталья Бондарчук).

Примечания

Ссылки 
 «Детство Бемби» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Детство Бемби» на сайте «Дети в кино»

Фильмы СССР 1985 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Ялтинской киностудии
Фильмы Натальи Бондарчук
Экранизации произведений Феликса Зальтена
Фильмы о говорящих животных
Фильмы-сказки СССР
Фильмы — лауреаты Всесоюзного кинофестиваля